Кубок России по баскетболу среди женщин в сезоне 2006/2007 является IV турниром Российской федерации по баскетболу.

Регламент 
В Кубке России участвуют все клубы Суперлиги «А», Суперлиги «Б», дублирующие составы Суперлиги «А» и команды Высшей лиги чемпионата России.

Соревнование проводится в два этапа:
 I этап — II Кубок В. Кузина: предварительные игры в группах, 1/4 финала, Финал четырех
 II этап — предварительные игры в группах, 1/4 финала, Финал четырёх.

Финальная часть IV Кубка России

Предварительный раунд 
Команды Суперлиги «А» и два финалиста Кубка В.Кузина (Спартак Ногинск и Славянка-ЧКПЗ) делятся на две группы «Д» и «Е», игры в группах проводятся турами в один круг. По две сильнейшие команды из группы «Д» и «Е» по итогам предварительного раунда выходят в 1/4 финала Кубка России.

 Группа Д (08—12.10.2006, Оренбург)

 Группа Е (08—12.10.2006, Вологда)

1/4 финала 
Посредством жеребьёвки среди четырёх команд Суперлиги «А», занявших с 1-го по 4-е места в чемпионате России сезона 2005/2006 (ЦСКА, «Спартак» (Вид), «Динамо» (М), УГМК), и команд, занявших в предварительном раунде Кубка России 1-е и 2-е места, определяются пары участников 1/4 финала Кубка России. Команды, победившие в 1/4 финала, выходят в Финал четырёх Кубка России.

Финал четырёх (22—24.01.2007)

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Обладатель кубка ЦСКА 
 Илона Корстин — MVP финала Эдвиж Лоусон Амайя Вальдеморо Ольга Артешина Энн Воутерс Кристин Хейни Демайя Уокер Виктория Плотникова Мария Степанова Мария НикитинаГлавный тренер —  Игорь Грудин

См. также 
 Система женских баскетбольных лиг России
 Чемпионат России по баскетболу среди женщин 2006/2007

Ссылки 
 Российская федерация баскетбола
 ЦСКА! Но из Самары

Кубок России по баскетболу среди женщин
2006 год в баскетболе
2007 год в баскетболе
Спорт в России в 2007 году